Isabel de Hesse (1502–1557) — princesa de Hesse e princesa-herdeira da Saxónia
Isabel de Hesse, Condessa Palatina de Zweibrücken (1503–1563) 
Isabel de Hesse (1539–1582) — condessa do Palatinado-Simmern
Isabel de Hesse-Darmstadt (1579–1655) — condessa de Nassau-Saarbrücken, condessa de Hesse-Darmstadt
Isabel Madalena de Hesse-Darmstadt (1600–1624) — duquesa de Württemberg-Montbéliard, condessa de Hesse-Darmstadt
Isabel Amália de Hesse-Darmstadt (1635–1709) — princesa-eleitora do Palatinado
Maria Isabel de Hesse-Darmstadt (1656–1715) — duquesa-consorte de Saxe-Römhild, condessa de Hesse-Darmstadt
Isabel Henriqueta de Hesse-Cassel (1661–1683) — princesa-eleitora de Brandemburgo, condessa de Hesse-Cassel
Isabel Doroteia de Hesse-Darmstadt (1676–1721) — condessa de Hesse-Homburg e de de Hesse-Darmstadt
Isabel Feodorovna (1864–1918) — grã-duquesa da Rússia, princesa de Hesse e do Reno
Isabel de Hesse e Reno  — princesa de Hesse e do Reno

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos